

События 

 Королём Франции становится Людовик VII (1137—1180)
 Брак герцогини Аквитании Элеоноры (), дочери Вильгельма X, с королём Франции Людовиком VII.
 Окончательное объединение Арагона с Каталонией и Барселоной (после династического брака).
 1137—1162 — королева Арагона Петронила.
 Экспедиция Лотаря II в Италию и его смерть.
 Баварский герцог Генрих Гордый становится герцогом Саксонии.
 Кампания византийского императора Иоанна Комнина в Киликии и Сирии. Ромеи Иоанна Комнина двинулись на Антиохию и подошли к городу. Раймонд Антиохийский признал Комнина сеньором. Император оставил в Антиохии своего префекта. Ромеи и антиохийцы вторглись в Верхнюю Сирию, взяли Пизу и Сесер.
 Королём Дании стал Эрик III.
 Образовалась Эфиопская империя. (Дата приблизительная)
Россия
 Первое упоминание в летописи о городе Бежецк.
 Впервые в приписке к Уставу Святослава Ольговича (1137) упоминается село Винницы как погост «у Вьюнице».
 Первое упоминание о городе Шенкурск.
 Изгнание князя Святослава Ольговича из Новгорода, не угодивший народу незаконным браком.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1137 году

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1137 году
 1 августа — Людовик VI Толстый, король Франции.
 Никифор Вриенний Младший — византийский дипломат и историк.

См. также

Примечания